Coulonces ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Coulonces (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Coulonces (Orne), Gemeinde im Département Orne

Siehe auch:
 Coulanges
 Coulonges